Een Hongaars politicus en Europees commissaris, zie László Kovács (politicus)
 Een Hongaars cameraman, zie László Kovács (cameraman)
 Een Hongaars voetbalscheidsrechter, zie László Kovács (scheidsrechter)
 Een Hongaars arts, fysioloog en hoogleraar (1939-2019), zie László Kovács (arts)